La 7 (Castella i Lleó), canal de televisió autonòmic privat generalista castellanolleonès.
 La 7 (Regió de Múrcia), canal de televisió autonòmic públic generalista murcià.
 LA7, canal de televisió nacional privat generalista italià.